Михейки — деревня, входящая в Бокшицкий сельсовет, Слуцкого района Минской области Республики Беларусь.

Конечный пункт дороги местного значения Н-9491 Слуцк-Михейки длиной 2,2 км.

В деревне насчитывается около 200 домов. Ранее был колхоз «Красные Михейки».

В 2008 году газета «» писала, что Надежде Степановне Клыге из деревни Михейки, исполнилось 110 лет.

Население 

 1924 год - 697 
 120 дворов
 348 мужчин
 349 женщин
 694 беларусы
 3 евреи

См. также 
 Бокшицкий сельсовет
 Слуцкий район

Примечания

Ссылки 
 Слуцкий райисполком 
 

Населённые пункты Слуцкого района